El término Olave Es un apellido de origen Vasco:

Lugares
 Olave, concejo y localidad del municipio de Oláibar en Navarra, España.
 Olave, localidad del municipio de Mendata en Vizcaya, País Vasco, España.

Personas
Además Olave, o en euskera Olabe, es un apellido vasco, que significa "bajo la ferrería". Puede hacer referencia a lo siguiente:

Con apellido Olabe
Roberto Olabe, exfutbolista español.

Con apellido Olave
Nicolás Olave, Cientista Político e Intelectual Chileno.
Antonio Olave, artesano peruano.
Daniel Olave, periodista y guionista chileno.
Gonzalo Olave, actor de televisión chileno.
Héctor Olave, periodista chileno.
Jacinto Olave, pintor español.
Jámison Olave, futbolista colombiano.
Juan Carlos Olave, exfutbolista argentino.
Mario Olave Silva, abogado chileno.
Jorge Olave, escultor colombiano.
Jair Alexander Olave Calderon, Abogado, defensor de derechos humanos Colombiano.
Juan Camilo Rodríguez Olave, Diseñador Industrial, Fundador Autobuses Fengari, Empresario Colombiano
Ramón Olave, agrónomo y político chileno.
Rodrigo Olave Carrasco, artista chileno.
Serafín Olave, escritor y político español.
Togo Bascuñán Olave, exfutbolista chileno.
Gastón de Bove Olave, abogado y político chileno.
Reinaldo Muñoz Olave, religioso e historiador chileno.
Héctor Eduardo Olave Leyva, Jefe de Distribución GEPP México.
Pablo Olave Morales, Escritor Chileno.
Jorge Luis Olave Andrade Juvenil de la ciudad de cinco saltos, Argentina y Temuco, Chile

Julianys Alicia Olave Torres
Claudia Olave, Contador Auditor, Magister IFRS Universidad de Chile.
Marco Antonio Olave Inostroza, Chileno, Ingeniero comercial, Empresario.

Cristian Leonel Olave, político argentino, escritor.

Referencias